Сэ́мюэл Люк Джо́нстон (; родился 25 марта 1993 года в Престоне, Ланкашир), более известный как Сэм Джонстон — английский футболист, вратарь клуба Премьер-лиги «Кристал Пэлас». Выступал за сборную Англии. Воспитанник футбольной Академии «Манчестер Юнайтед».

Клубная карьера 
Джонстон начал карьеру в футбольной Академии «Манчестер Юнайтед». В сезоне 2010/11 был основным вратарём юношеского состава клуба. 26 июля 2011 года перешёл в клуб «Олдем Атлетик» на правах аренды. За «Олдем» провёл два товарищеских матча в предсезонном турне команды, после чего вернулся на «Олд Траффорд». 9 сентября 2011 года перешёл в клуб «Сканторп Юнайтед» на правах аренды. Уже на следующий день он дебютировал за клуб в матче против «Шеффилд Юнайтед», который завершился вничью со счётом 1:1. После завершения аренды в «Сканторпе» Джонстон вернулся в «Манчестер Юнайтед», сыграв в финале плей-офф резервной Премьер-лиги против «Астон Виллы», при этом в серии послематчевых пенальти сделав решающий сейв, благодаря чему «Юнайтед» выиграл чемпионский титул среди резервных команд.

3 июля 2018 года перешёл в «Вест Бромвич Альбион», подписав с клубом четырёхлетний контракт. Сумма трансфера составила 6,5 млн фунтов.

В июле 2022 года стал игроком клуба «Кристал Пэлас».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Англии до 16, до 17 и до 19 лет. В сентябре 2010 дебютировал за сборную Англии до 19 лет в матче против сборной Словакии.

В 2010 году выиграл чемпионат Европы для юношей до 17 лет, на котором он был основным вратарём команды.

В 2013 году принял участие в молодёжном чемпионате мира для игроков до 20 лет.

18 марта 2021 года впервые получил вызов в сборную Англии главным тренером Гаретом Саутгейтом для участия в матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против сборных Сан-Марино (25 марта 2021), Албании (28 марта 2021) и Польши (31 марта 2021).

Достижения 
 Сборная Англии (до 17 лет)
 Победитель чемпионата Европы для юношей до 17 лет: 2010

 Сборная Англии
 Серебряный призёр Чемпионата Европы: 2020

 «Манчестер Юнайтед»
 Обладатель Молодёжного кубка Англии: 2010/11

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Вест Бромвич Альбион»
 Профиль футболиста на сайте Футбольной ассоциации Англии

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Сканторп Юнайтед»
Игроки ФК «Уолсолл»
Игроки ФК «Йовил Таун»
Игроки ФК «Донкастер Роверс»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»